Кинематограф Йемена находится в зачаточном состоянии, на 2013 год только 4 фильма были полностью сняты в Йемене. Выпущенный в 2005 году «Новый день в старой Сане» был первым йеменским фильмом.

В августе 2008 года министр внутренних дел Йемена Мутахар Аль-Масри поддержал создание нового полнометражного фильма для информировании общественности о последствиях исламского экстремизма. «Проигравшая ставка» была произведена Фадль Аль-Ольфи. По сюжету два Йеменских джихадиста возвращаются в страну после долгой жизни за границей. Они отправлены домой Аль-Каидой для вербовки новых членов и выполняют смертельно опасные операции в Йемене.

Йеменские фильмы 
 The Mulberry House (Йемен/Сирия/Египет/Великобритания/ОАЭ; 2013)
 Karama Has No Walls (Йемен/ОАЭ; 2012)
 The Losing Bet (2008)
 A New Day in Old Sana'a (2005)

Фильмы, снятые в Йемене 
 The Mulberry House (Йемен/Сирия/Египет/Великобритания/ОАЭ; 2013)
 Karama Has No Walls (Йемен/ОАЭ; 2012)
 The English Sheik and the Yemeni Gentleman (США; 2000)
 Il fiore delle mille e una notte (Италия; 1974) 
 Le Mura di Sana (Италия; 1964)
 Le Schiave Esistono Ancora (Италия; 1964)

Список режиссёров Йемена 
 Бадер Бен Хирси
 Сара Ишак
 Хадиджа ас-Салами

Примечания

Внешние ссылки 
 Интервью Бадер Бен Хирси 
 Кинотеатры статьи о Йемене
 Статья о правила полемики обязательств
 Статья "галф Ньюз" о 'новый день в старой Сане'
 Интервью с актрисой Йемена Najla Атеф
 Статья о том, как новый день в старой Сане' 
 Интервью Бадер Бен Хирси
 Обзор 'новый день в старой Сане' 
 Вход IMDB для Йемена 
 'Йемен через фильмы на раз Йемен